Přáslavice je název sídla. Může se jednat o:
Přáslavice – v okrese Olomouc
Přáslavice (Samšín) – část obce Samšín v okrese Pelhřimov
Přáslavice (okres Semily) – zaniklou ves v okrese Semily v katastrech vsí Sedmihorky a Karlovice

Externí odkazy